Латдорф () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав города Нинбург района Зальцланд. Население составляет 760 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 9,16 км².

Впервые упоминается в 1144 году как Латторп.

Ранее населённый пункт имел статус общины (коммуны). 1 января 2010 года община Латдорф вошла в состав города Нинбург.

Достопримечательности 
 Памятник жертвам Первой мировой войны.
 Церковь, построенная в 1742 году.

Примечания 

Города Саксонии-Анхальт